Gourgue puede hacer referencia a:

 Gourgue, una comuna francesa de Altos Pirineos;
 Jacques-Enguerrand Gourgue, un pintor haitiano.